Kendall County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Kendall County (Illinois) – okres státu Illinois
 Kendall County (Texas) – okres státu Texas